Dothidotthia är ett släkte av svampar. Dothidotthia ingår i familjen Dothidotthiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothidotthia